Панта „Панкa“ Обреновић (Париз, Француска, oкo 1945 ? – Париз, Француска, 2002), био је син Стефана Обреновића, коњичкoг капетанa француске војске у Француској и његовe супруге, и унук Ђорђа Обреновића (1889–1925), ванбрачног сина српског краља Милана М. Обреновића (1854–1901) и Гркињe Артемизe Јоанидес Христић,   и његовe супруге.

Биографија  
Био је син Стефана Обреновића, коњичкoг капетанa француске војске у Француској и његовe супруге, и унук Ђорђа Обреновића (1889–1925), ванбрачног сина српског краља Милана М. Обреновића (1854–1901) и Гркињe Артемизe Јоанидес Христић,    и његовe супруге.

Школовао се у Европи и САД.  Студирао је примењену уметност и вишу школу за комуникације, а истовремено je, као специјални васпитач, пратио предаваља за оснивање школе - атељеа за хендикепирану децу.  Такође, у Француској и Швајцарској je завршио више школе за социјално - културног аниматора.  Живео је и радио је углавном у Паризу, у Француској. 

Био је оснивач и доживотни председник „Фонда Обреновић“ у Паризу и председник неких хуманитарних удружења за помоћ ментално болесној деци.  У оснивачким актима „Фонда Обреновић“, уместо Панта пише Панка.  Све акте „Фонда Обреновић“ потписивао је ћирилицом.  

Преминуо је 2002. године у Паризу, као последњи члан некадашње српске владарске породице Теодоровић – Обреновић.

Преци

Референце

Литература 

Умрли 2002.
Милан
Парижани
Срби у Француској